Genesis (boek), Hebreeuwse naam van het bijbelboek Genesis
 Beresjiet (maanlander), Israëlische, commerciële, robottische Maanlander